— 96-й император Японии, правивший с 29 марта 1318 года по 18 сентября 1339 года. Имя — Такахару. Буддийское монашеское имя — Гэнтоку-но-ин.

Приставка «го-» означает «следующий», «преемник» (то есть «Дайго II»)

Имя 
В буддийской фразеологии Дайго является метафорой . Определение  указывало на то, что в прошлом уже был в Японии один император Дайго (годы правления 897—930).

Жизнеописание 
Го-Дайго был сыном императора Го-Уда и отцом императора Го-Мураками. В годы его правления завершилась эпоха сёгуната Камакура (в 1333 году).

В начале своего правления у Го-Дайго сложились хорошие отношения с Асикага Такаудзи. Однако вскоре сёгуны Камакура изгнали императора на остров Оки (ныне в префектуре Симане), провозгласив своего императора, Когона. После падения сёгуната Камакура Го-Дайго возвращает себе корону и начинает вновь править страной. Согласно его политическому идеалу, в Японии императоры должны были, как в древние времена, непосредственно заниматься управлением страной. В связи с этим Го-Дайго желал дать больше власти своей опоре, придворной знати (Реставрация Кэмму). Однако такая его политика не была поддержана как большинством самураев, так и Асикагой Такаудзи, что сделало последнего противником императора. После провала политики Реставрации Кэмму Такаудзи объявляет провозглашение нового императора, Комё, сына Когона. Тогда Го-Дайго в 1336 году переводит свой двор из Киото в Ёсино близ Нары (Южный двор), где он и скончался, и был похоронен в 1339.

Император Го-Дайго вёл весьма бурную жизнь, содержа множество наложниц и фавориток, от которых имел много сыновей и дочерей. Некоторые из его сыновей занимали высокие военные посты и участвовали в его войнах с самураями.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:

 До периода Намбокутё
 Бумпо (1317—1319)
 Гэнъо (1319—1321)
 Гэнкё (1321—1324)
 Сётю (1324—1326)
 Каряку (1326—1329)
 Гэнтоку (1329—1331)
 Гэнко (1331—1334)
 Кэмму (1334—1336)

 Девизы Южного Двора
Правление Го-Дайго продолжалось в период Южной династии:
 Энгэн (1336—1340)

 Родословная Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно'' ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 

 15
Свергнутые монархи